Flesch er et efternavn.

Personer 
Flesch kan henvise til følgende personer:
 Carl Flesch,  (1873, Moson  1944)
 Colette Flesch (* 1937, Dudelange)
 Gerhard (Friedrich Ernst) Flesch (1909, Posen  1948), SS-Obersturmbannführer
 János (László) Flesch (1933, Budapest  1983, Whitstable
 Margaretha Flesch, "(M.) Rosa Flesch, Maria Rosa Flesch" (1826, Schönstatt  1908, Marienhaus)
 Rudolf Flesch (1911, Wien  1986
 Siegfried ("Fritz* ) Flesch (1872, [?], Østrig  1939)

Se også 
 Flesh
 Fleisch
 Fleischer
Tyske efternavne
Erhvervsmæssige efternavne